Unik –   pojęcie sportów walki
 Unik –   francuski film z 2003 roku